Джама́йас Рэ́мзи (; род. 9 июня 2001 года в Арлингтоне, штат Техас, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Сакраменто Кингз». Играет на позиции атакующего защитника. На студенческом уровне выступал за команду Техасского технологического университета «Техас Тек Ред Рейдерс». На драфте НБА 2020 года он был выбран под сорок третьим номером командой «Сакраменто Кингз».

Профессиональная карьера

Сакраменто Кингз (2020—настоящее время) 
Рэмзи был выбран под 43-м номером на драфте НБА 2020 года командой «Сакраменто Кингз». 4 декабря 2020 года подписал контракт с Сакраменто на 3 года. 27 декабря Рэмзи дебютировал в НБА, выйдя со скамейки запасных, и набрал 2 очка и 1 подбор за 3 минуты в поражении от «Финикс Санз» со счётом 100—116.

Статистика

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Техас Тек Ред Рейдерс

Баскетболисты США
Игроки «Техас Тех Ред Рейдерс» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»